Młynne (powiat Limanowski)
 Młynne (powiat Nowotarski)